

Architettura
 Sette Sorelle – gruppo di sette grattacieli del classicismo socialista a Mosca

Astronomia
 Sette sorelle – gruppo di grotte sul pianeta Marte
 Sette sorelle – altro nome con cui è conosciuto l'ammasso aperto delle Pleiadi

Fantasy
 Sette Sorelle – personaggi della serie fantasy Forgotten Realms

Geografia
Grenada
 Sette sorelle – gruppo di sette cascate a Grenada
Irlanda
 Sette sorelle – catena montuosa nella contea di Donegal
Norvegia
 De syv søstre ("Le sette sorelle") – catena montuosa dell'isola di Alsta
 Syv søstre ("Sette sorelle") – gruppo di cascate nel Geirangerfjord

Letteratura 

 Sette sorelle − serie di romanzi scritti da Lucinda Riley

Organizzazioni
 Sette sorelle – gruppo di college femminili statunitensi
 Sette sorelle – nome collettivo attribuito ai sette principali studi cinematografici di Hollywood
 Sette sorelle – nome collettivo attribuito a un gruppo di compagnie petrolifere
 Sette sorelle – nome collettivo attribuito a sette studi legali canadesi
 Sette sorelle – nome collettivo attribuito a sette riviste femminili statunitensi